Јозеф Јохан Адам од Лихтенштајна (25. мај 1690 — 17. децембар 1732) је био кнез Лихтенштајна између 1721. и 1732. године. Био је једини син Антона Флоријана од Лихтенштајна.

Заједно са својим оцем служио је једно време цару током Рата за шпанско наслеђе а касније се борио против Француза под командом војводе од Марлбороа.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1690.
Умрли 1732.
Кнежеви Лихтенштајна